Златки пестроцветные () — род жуков-златок.

Описание 
Мелкие жуки длиной 3—7 мм. Чаще широкие и уплощённые, чёрно-бронзовые, зелёные, золотистые. Эпиплевры надкрылий доходят иди почти доходят до вершин надкрылий. Взрослые жуки встречаются на бело-жёлтых цветках и соцветиях. Личинки развиваются под корой.

Распространение 
Встречаются в Палеарктике (включая Северную Африку) и Неарктике, Афротропике и Ориентальной области. Для фауны СССР указывалось более 90 видов, на Дальнем Востоке России известно 11 видов.<ref name="alex">Алексеев А. В., 1989: с.467.</ref> Фауна России включает более 30 видов.

 Экология 
Взрослых жуков можно встретить на цветках и соцветиях белых, жёлтых, бело-жёлтых, реже других цветов. Личинки живут под корой усыхающих и сухих веток и стволов деревьев лиственных и хвойных пород, а также кустарников, реже в стеблях травянистой растительности.

 Систематика 
Более 300 видов. Род относится к трибе . Европейская фауна представлена 4 подродами:  (46 видов),  (7 видов),  (19 видов),
и подрод  (31 видов).
Вид Anthaxia descarpentriesi выделен в отдельный род .

 Род 
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид , антаксия четырёхточечная
 Вид 
 Вид 
 Вид 
 Вид 

 Красная книга 
 включена в Красную книгу Красноярского края.

 Примечания 

 Литература 
 Алексеев А. В.: Сем. Buprestidae (стр. 463—489) // 
 Алексеев А. В., Рихтер А. А.: Сем. Buprestidae // 
 Bílý S. 1997: World catalogue of the genus Anthaxia Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Buprestidae). // Folia Heyrovskyana, Supplementum 2: 1-190.
 Bílý S. 2000: New species of the genus Anthaxia from Gabon (Coleoptera: Buprestidae). // Rivista Piemontese di Storia Naturale 21: 245—254.
 Bílý S.'' 2002: Three new species of African Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae). // Folia Heyrovskyana 10: 17-24.

Ссылки 
 Anthaxia на сайте www.zin.ru
 Anthaxia на сайте assazhnev.narod.ru
 Anthaxia на сайте guslik.ru
 Anthaxia на сайте biolib.cz

Buprestinae
Роды жесткокрылых